

Ньюбург — місто, штат Міссурі
 Ньюбург — місто, штат Північна Дакота
 Ньюбург — місто в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Ньюбург — місто в окрузі Камберленд, штат Пенсильванія
 Ньюбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Ньюбург — селище, штат Вісконсин

 Ньюбург — місто, штат Індіана
 Ньюбург — місто, штат Мен
 Ньюбург — місто, штат Нью-Йорк
 Ньюбург — містечко, штат Нью-Йорк